Giacomo Franco - incisore ed editore italiano (1550-1620)
Giacomo Franco - architetto italiano (1818-1895)